Dragendorff peut désigner :

Personnalités 
 Georg Dragendorff (1836-1898) : chimiste et pharmacien allemand ;
 Hans Dragendorff (1870-1941) : archéologue-céramologue allemand.

Chimie 
 Dragendorff : un réactif de détection des alcaloïdes et des amines tertiaires.

Archéologie 
 Dragendorff : un système de classement typologique de céramique sigillée.